Die Kommunität Beuggen ist ein eingetragener Verein und eine christliche Lebensgemeinschaft, die 2005 gegründet wurde. Die Kommunität lebt in einer Wohngemeinschaft auf Schloss Beuggen in Rheinfelden (Baden). Die Kommunität Beuggen bewohnt als Erbbauberechtigte das ehemalige Selbstversorgerhaus „Schütte“ der Evangelischen Tagungs- und Begegnungsstätte Schloss Beuggen.

Spiritualität
Die evangelischen und katholischen Christen streben ein gemeinsames Leben in der Nachfolge Jesu Christi an. Sie versuchen die  klösterlichen Elemente und Traditionen unter einer modernen Interpretation in ihrem offenen Leben zu integrieren. 

In ihrem Selbstverständnis heißt es:

Angebote
Neben den täglichen Tagzeitengebeten wird zur Teilnahme am geistlichen Leben eingeladen. Darüber hinaus wird zu unterschiedlichen Abend- oder Halbtagsveranstaltungen oder Seminare und „Mitleben auf Zeit“ angeboten.

Siehe auch
Liste von Kommunitäten

Weblinks
Offizielle Website
Evangelische Landeskirche in Baden

Christliche ökumenische Lebensgemeinschaft
Verein (Landkreis Lörrach)
Organisation (Rheinfelden (Baden))
Gegründet 2005
Religion (Rheinfelden (Baden))
Christliche Organisation (Baden-Württemberg)